Peter M. Holt (1918–2006) – brytyjski historyk
 Peter Holt (ur. 1948) – amerykański przedsiębiorca, właściciel klubów sportowych